HMS Beagle ha sido el nombre recibido por ocho buques de la Marina Real Británica, en honor a la raza canina homónima. El más famoso es el segundo de ellos, que transportó a Charles Darwin, cuyo diario es conocido como El viaje del Beagle.

 El  fue un bergantín Clase Cruizer en servicio desde 1804 a 1814.
 El  fue un bergantín Clase Cherokee, botado en 1820, reconvertido en buque de investigación en 1825. Tras el viaje de Darwin sirvió como vigilante aduanero desde 1846 y fue vendido en 1870.
 El  fue un cañonero Clase Arrow botado en 1854 y vendido en 1863 a Japón.
 El  fue una goleta que sirvió en Sídney desde 1872 a 1883.
 El  fue un aviso líder de la Clase Beagle, en servicio desde 1889 a 1905.
 El  fue el destructor líder de la Clase Beagle, botado en 1909 y vendido en 1921.
 El  fue un destructor Clase B botado en 1930 y desguazado en 1946.
 El  fue un buque hidrográfico Clase Bulldog botado en 1967 y vendido en 2002.

Bibliografía 
 

Nombres de buques británicos

de:HMS Beagle
en:List of ships named HMS Beagle
fi:HMS Beagle
nl:HMS Beagle
ru:HMS Beagle